Tom Harper – attore britannico 
 Tom Harper – regista britannico 
 Tom Harper – scrittore britannico (vero nome Edwin Thomas)